Laplace kan syfta på:

 Pierre Simon de Laplace (1749–1827), en fransk astronom, matematiker och fysiker
 Laplace, Louisiana, ort i USA
 Laplace (ö), ö i Antarktis